Schönsee ist der Name von geographischen Objekten:

Stadt in Deutschland:
 Schönsee, im Landkreis Schwandorf, Bayern

deutscher Name von Städten und Dörfern in Polen:
 Jeziorki Kosztowskie, Dorf der Gemeinde Wysoka, Powiat Piła, Woiwodschaft Großpolen
 Kowale (Pieniężno), Dorf der Gemeinde Pieniężno, Powiat Braniewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kowalewo Pomorskie, Stadt im Powiat Golub-Dobrzyń, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jeziernik, Dorf im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Ostaszewo#Gemeindegliederung

See:
 Schönsee (Urnshausen), nahe Urnshausen, Wartburgkreis, Thüringen